Die St. Petersburg Ladies Trophy 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Sankt Petersburg. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 7. bis 13. Februar 2022 in der Sibur Arena statt.

Titelverteidigerinnen waren Darja Kassatkina im Einzel sowie die Paarung Nadija Kitschenok/Raluca Olaru im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2022 fand vom 5. bis 7. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Sankt Petersburg